Cercami/Un grido – singolo di Ornella Vanoni del 1961 
 Cercami/Giorno per giorno – singolo dei Pooh del 1978 tratto dall'album Boomerang
 Cercami – singolo di Renato Zero del 1998 tratto dall'album Amore dopo amore
 Cercami (Find Me) – romanzo del 2019 di André Aciman